Kyrkfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyrkfjärden, Pargas, 
 Kyrkfjärden, Korpo, Egentliga Finland, 
 Kyrkfjärden, Ingå, 
 Kyrkfjärden, Hitis, Kimitoöns kommun,

Sverige 

 Kyrkfjärden, Blekinge, 
 Kyrkfjärden, Östra Mälaren, Stockholms län, 
 Kyrkfjärden, Stora Värtan, vik, Stockholms län,

Åland 

 Kyrkfjärden (Brändö, Åland),